Localidades
 Munster (Baixa Saxônia) – cidade da Alemanha
 Munster (França) – localidade da França
 Munster (Indiana) – cidade dos EUA
 Munster (Irlanda) – província histórica da Irlanda
 Munster (Mosela) – localidade na França

Comida
 Munster (queijo) – queijo francês

Desporto
 Munster Rugby – time de rugby da Irlanda

Entretenimento
 The Munsters – sitcom estadunidense 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de televisão